Kressgraben ist ein geographischer Name:

 Kressgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars nach Untereisesheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kressgraben (Rüegsau), Siedlungsplatz in der Gemeinde Rüegsau im Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Kressbach
 Kressengraben